Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra är en region som kontrolleras av Marocko men till största delen tillhör det omstridda området Västsahara. Det är endast tre kommuner i norra delen av provinsen Laâyoune som ligger i den marockanska delen av regionen.

Regionen har 256 152 invånare (2 september 2004) på en yta av 78 259 km². Endast 8 453 invånare av dessa bor i den marockanska delen. Regionens administrativa huvudort är Al-Ayun (Laâyoune).

Administrativ indelning 
Regionen är indelad i två provinser:
 Boujdour
 Laâyoune

Större städer 
Invånarantal enligt senaste folkräkning (2 september 2004)

 Al-Ayun (Laâyoune) (183 691)
 Boujdour (36 843)
 El Marsa (10 229)

Källor 
Recensement général de la population et de l'habitat de 2004, Haut-commissariat au Plan, Lavieeco.com,  set 28 september 2012

Västsaharas regioner
Marockos regioner